Attilio Mussino – illustratore, fumettista e pittore italiano
 Domenico Mussino – ex calciatore italiano